Seria węgierskich czołgów z okresu II wojny światowej:
 40M Turán I
 41M Turán II
 43M Turán III

Zobacz też: Turan